Поларис:

 Поларис — американская двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета.
 Поларис — российское пятипалубное малое круизное судно ледового класса A